Михаил Семёнович Подушкин ( — , Париж) — русский контр-адмирал, участник Белого движения.

Биография 
 1885 — Поступил в службу.
 1888 — Окончил Морской кадетский корпус.
 12 апреля 1895 — Лейтенант.
 1895—1896 — В заграничном плавании на крейсере «Генерал-Адмирал».
 1896—1898 — Служил на крейсере «Вестник».
 1900—1901 — Участвовал в боевых действиях в Китае.
 1901 — По окончании Артиллерийского офицерского класса зачислен в артиллерийские офицеры 1-го разряда.
 Совершил три заграничные плавания, в том числе и на Дальний Восток.
 12 декабря 1903 — Командир миноносца «Внушительный» в Порт-Артуре.
 1 января 1904 — Капитан-лейтенант по цензу.
 1904 — Принимал участие в обороне Порт-Артура.
 18 мая 1904 — После гибели миноносца зачислен артиллерийским офицером на минный транспорт «Амур». Одновременно назначен заведующим технической и строевой частью береговых батарей левого фланга с подчинением лейтенанту Е. В. Клюпфелю.
 В распоряжении командира порта по заведованию береговыми батареями морских орудий.
 1905—1906 — Старший офицер крейсера «Минин».
 1906 — Старший офицер эскадренного броненосца «Три святителя».
 1906—1908 — Командир миноносца «Звонкий».
 1908—1912 — Командир транспорта «Прут».
 25 марта 1912 — Капитан 1-го ранга. Переведен в Черноморский флотский экипаж.
 1912—1916 — Командир транспорта-мастерской «Кронштадт».
 1917 — Командир Батумского военного порта.
 В Белой армии возглавлял Черноморский флотский экипаж.
 16 октября 1920 — Контр-адмирал.
 1921 — Командир линейного корабля «Георгий Победоносец» в составе русской эскадры в Бизерте (корабль использовался как семейное общежитие).
 Ноябрь 1923 — Переведён в лагерь Айн-Драгам, затем в Надор. Состоял членом Комиссии по делам русских беженцев в Африке.
 Переехал во Францию, в конце 30-х годов проживал под Верденом.

Умер и похоронен в Париже.

Награды 
 Орден Святой Анны III степени (1896)
 Прусский орден Короны III степени (1902)
 Орден Святой Анны III степени «за храбрость» (20.9.1904)
 Орден Святого Станислава II степени с мечами (11.10.1904)
 Орден Святой Анны II степени с мечами (15.12.1904)
 Золотое оружие с надписью «За храбрость» (12.12.1905)
 Орден Святого Владимира IV степени с бантом за 18 успешных ежегодных компаний (1905)
 Светло-бронзовая медаль в память войны 1904—1905 годов (1906)
 Нагрудный памятный знак защитника крепости Порт-Артур (1914)
 Орден Святого Владимира III степени (6.12.1914)

Ссылки 
 [kortic.borda.ru/?1-16-0-00000027-000-0-0-1226432309 «Кортик»]

Выпускники Морского кадетского корпуса
Участники китайского похода (1900—1901)
Моряки Первой мировой войны (Россия)
Адмиралы России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны во Франции